Trégonneau (en bretó Tregonev) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 2007 tenia 512 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Tregonneau